Раджкумар — индийское имя, а также титул, который носили сыновья раджи (эквивалент принца или княжича).

Известные носители имени
 Раджкумар (1929—2006) — индийский актёр, звезда кино на каннада.
 Раджкумар Кохли (род. 1930) — индийский кинопродюсер и режиссёр.
 Раджкумар Рао (род. 1984) — индийский актёр.
 Раджкумар Хирани (род. 1962) — индийский режиссёр.
 Черукури Раджкумар (1954—2010) — индийский коммунист, более известный как «товарищ Азад».